Горов — фамилия; имеет женскую форму Горова.

Известные носители:
 Горов, Эраст Александрович (1909—2007) — советский военный деятель и ученый, член-корреспондент Академии артиллерийских наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор, инженер-полковник
 Семён Горов (род. 1971) — украинский режиссёр клипов и мюзиклов